Bronisław Komorowski (1847–1912) – polski pisarz, dramaturg okresu pozytywizmu
 Bronisław Komorowski (1889–1940) – polski ksiądz, błogosławiony, jeden ze 108 polskich męczenników II wojny światowej
 Bronisław Komorowski (ur. 1952) – polski polityk, poseł na Sejm, wiceminister i minister obrony narodowej, wicemarszałek i marszałek Sejmu, w latach 2010–2015 prezydent RP